In 1907/08 werd het elfde Berlijns voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Berlijnse voetbalbond.

BTuFC Viktoria 89 werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club versloeg VfB Königsberg en Wacker Leipzig op weg naar de finale. In de finale won de club met 3-1 van Stuttgarter Kickers en werd zo de tweede Berlijnse club die landskampioen werd.

1. Klasse

2. Klasse

Kampioen Concordia speelde nog een wedstrijd tegen de kampioen van Stettin.

Externe links
 Euroleagues

Berlijns voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1907/08